Il termine yoruba può riferirsi a:

Etnologia 
 Yoruba – popolo dell'Africa Occidentale

Linguistica 
 Yoruba – lingua parlata dal popolo omonimo.

Zoologia 
 Yoruba – genere di ragni della famiglia Gnaphosidae